Municipio de Ridge puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Ridge (condado de Shelby, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Shelby.
 Municipio de Ridge (condado de Dickinson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Dickinson.
 Municipio de Ridge (condado de Carroll, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Carroll.
 Municipio de Ridge (condado de Van Wert, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Van Wert.
 Municipio de Ridge (condado de Wyandot, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Wyandot.